A 608-as jelzésű elővárosi autóbusz Újhartyán és Budapest (Népliget) között közlekedik a 607-es busz betétjárataként.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a Budapest és Újhartyán, szerviz bejárati út között azonos útvonalon közlekedő 607-es busz nincs feltüntetve!

!
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||60||55
|align=left|
|-
|10|| Budapest, Nagysándor József utca||colspan=2|45
|align=left|
|-
|13|| Budapest, Nagykőrösi úti piac||colspan=2|43
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|33|| Inárcsi elágazás (M5-ös autópálya)||colspan=2|22
|align=left|
|-
|36|| Inárcs, Iskola utca||colspan=2|19
|align=left|
|-
|38|| Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 51.||colspan=2|17
|align=left|
|-
|39|| Inárcs, kakucsi elágazás||colspan=2|16
|align=left|
|-
|40|| Inárcs, új iskola||colspan=2|15
|align=left|
|-
|42|| Kakucs, Arany János utca||colspan=2|13
|align=left|
|-
|44|| Kakucs, Bem utca||colspan=2|11
|align=left|
|-
|46|| Kakucs, Sastelep utca||colspan=2|9
|align=left|
|-
|48|| Kakucs, autóbusz-forduló||colspan=2|7
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|colspan=5|Egy menet Budapest felől csak Újhartyán, dabasi elágazásig közlekedik.
|-
|51|| Újhartyán, dabasi elágazásvonalközi érkező végállomás||colspan=2|4
|align=left|
|-
|52|| Újhartyán, Egészségház||colspan=2|3
|align=left|
|-
|53|| Újhartyán, Hősök tere||colspan=2|2
|align=left|
|-
|54|| Újhartyán, szerviz bejárati út||colspan=2|1
|align=left|
|-
|55|| Újhartyán, szervizvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése